Якопо Тінторетто Якопо Робусті більше відомий як Тінторетто (італ. Jacopo Robusti, Jacopo Comin, Tintoretto; * 29 вересня 1518 — 31 травня 1594) — італійський художник з міста Венеція.
 9906 Тінторетто (9906 Tintoretto) — астероїд головного поясу.